Баш — многозначный термин и фамилия:
 Баш (тюрк. «голова», отсюда — глава, начальник) — часть многих производных слов.
 Баш в Закавказском крае Российском империи — главный в семье, которому выделялся участок земли на семью.

Фамилия
 Баш, Людмила Михайловна (1946—2014) — советский и российский этимолог, директор Школы юного филолога при филологическом факультете МГУ.
 Баш, Роза-Селеста (1774—1843) — французская писательница и поэтесса; графиня. 
 Баш, Самуэль Зигфрид Карл фон (1837—1905) — австрийский физиолог и патофизиолог, изобретатель сфигмоманометра (1881).
 Баш, Хайдар (1947—2020) — турецкий политик, писатель, педагог, экономист.
 Баш, Яков Васильевич (1908—1986) — украинский советский писатель.
 Баш, Яхья (1952—2023) — турецкий политик, депутат, мэр Гюнгёрена.

См. также

Примечания